Шампионска лига 2023/24 ще е 69-ото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 32-ото издание откакто турнирът се нарича Шампионска лига, а не Купа на европейските шампиони. Финалът е планиран да се играе на 1 юни 2024 г. на стадион „Уембли“ в Лондон. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите участват в полуфинална фаза от по една среща, като победителите от полуфиналите се срещата в една среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2023/24.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 13 юни 2023 г. Полуфиналите са на 27 юни, а финалът на 30 юни 2023 г.

Класирали се отбори

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 32 отбора: към победителя от предварителния кръг се включват 31 шампиона. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2023/24.

Жребият за първия квалификационен кръг ще се тегли на 20 юни 2023 г. Първите срещи ще се проведат на 11 и 12 юли 2023 г., а реваншите – на 18 и 19 юли 2023 г.

Класирали се отбори

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 16 победителя от първия квалификационен кръг заедно с четири шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават четири вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият ще се тегли на 20 юни 2023 г. Първите срещи ще се проведат на 25 и 26 юли 2023 г., а реваншите – на 1 и 2 август 2023 г. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2023/24.

Класирали се отбори
Шампионски поток

Нешампионски поток

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва в шампионския поток два шампиона и 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с трите победителя от втория квалификационен кръг се включват и пет отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството, в което участват, придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг ще се тегли на 24 юли 2023 г. Първите срещи ще се проведат на 8 и 9 август 2023 г., а реваншите – на 15 август 2023 г. Отпадналите от шампионския поток ще участват в плейофите на Лига Европа 2023/24, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2023/24.

Класирали се отбори
Шампионски поток

Нешампионски поток

Плейоф 
Жребият за плейофите ще се тегли на 7 август 2023 г. Първите срещи се играят на 22 и 23 август 2023 г., а реваншите – на 29 и 30 август 2023 г. В шампионския поток се включват два шампиона редом с шестте победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига Европа 2023/24.

Класирали се отбори
Шампионски поток

Нешампионски поток

Групова фаза 

Жребият ще се проведе в Нион (Швейцария) на 31 август 2023 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на шестте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишните носители на Шампионската лига и Лига Европа, независимо от техните клубни коефициенти. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 19–20 септември, 3–4 октомври, 24–25 октомври, 7–8 ноември, 28–29 ноември, 12–13 декември 2023 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига Европа, а последният отпада. 

Класирали се отбори
Първа урна
  Носител на Шампионска лига 2022/23
  Носител на Лига Европа 2022/23
  Шампион
  Шампион
  Шампион
  Шампион
  Шампион
  Шампион

Останалите отбори
  Вицешампион
  Трети
  Четвърти
  Вицешампион
  Трети
  Четвърти
  Вицешампион
  Трети
  Четвърти
  Вицешампион
  Трети
  Четвърти
  Вицешампион
  Вицешампион
  Шампион
  Шампион
  Шампион
  Шампион
  4 победителя от шампионския поток
  2 победителя от нешампионския поток

Вижте също 
 Лига Европа 2023/24
 Лига на конференциите 2023/24

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2023/24 във футбола